John Hennigan ist der Name folgender Personen:

* John Hennigan (Pokerspieler) (* 1970), US-amerikanischer Pokerspieler
 John Randall Hennigan, eigentlicher Name von John Morrison (Wrestler) (* 1979), US-amerikanischer Wrestler